Ван ден Брук () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван ден Брук, Антониус (1870—1926) — нидерландский юрист и физик-любитель.
 Ван ден Брук, Юрген (род. 1983) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, известный по выступлению за команду Lotto Soudal.
 Ван ден Брук, Тейс (род. 1994) — нидерландский шашист.
 Ван ден Брук, Ханс (род. 1938) — нидерландский политик, министр иностранных дел.

См. также 
 Ван ден Брукке